

Letteratura 
Life Support – romanzo di Tess Gerritsen del 1997

Musica 
Life Support – album degli Air Supply del 1979
Life Support – album di Madison Beer del 2021

Televisione 
Life Support – serie televisiva britannica del 1999
Life Support – film per la televisione del 2007 diretto da Nelson George